Летняя Универсиада 1997 — 19-я летняя Универсиада проходила на итальянском острове Сицилия с 20 по 31 августа 1997 года. В рамках турнира были проведены соревнования в 10 видах спорта. Основная часть соревнования прошла в городах Катания, Палермо и Мессина. Также, отдельные матчи по футболу и баскетболу проходили более чем в десятке других городов Сицилии.

Виды спорта 
  Лёгкая атлетика (50)
  Баскетбол (2)
  Прыжки в воду (12)
  Фехтование (12)
  Футбол (2)
  Гимнастика
  Плавание (42)
  Теннис (7)
  Волейбол (2)
  Водное поло (2)

Общий медальный зачёт 
Цветом выделена страна, принимающая Универсиаду.

Медалисты

Баскетбол

Волейбол

Водное поло

Спортивная гимнастика

Мужчины

Женщины

Художественная гимнастика

Футбол

Лёгкая атлетика

Плавание

Фехтование

Мужчины

Женщины

Прыжки в воду

Теннис

Ссылки 
 

Летняя Универсиада 1997